Barry Ashbee (1939-1977) – giocatore di hockey canadese
 Charles Robert Ashbee (1863-1942) – architetto, designer e decoratore inglese
 Ian Ashbee (1976) – calciatore inglese
 Paul Ashbee (1918-2009) – archeologo britannico
 William Neville Ashbee (1852-1919) – architetto inglese